Ellermann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ellermann (* 1965), deutscher Moderator, Entertainer und Sänger
 Anja Ellermann, deutsche Radio- und Fernsehmoderatorin
 Frank Ellermann (* 1954), deutscher Schweißfachingenieur
 Gisela Ellermann (* 1937), deutsche Badmintonspielerin
 Heike Ellermann (* 1945), deutsche Autorin, Illustratorin und Künstlerin
 Heinrich Ellermann (1905–1991), deutscher Philosoph, Literaturwissenschaftler und Verleger
 Katrin Ellermann (* 1972), deutsche Ingenieurwissenschaftlerin und Universitätsprofessorin
 Marcus Ellermann (* 1967), Brigadegeneral der Luftwaffe der Bundeswehr

Siehe auch:

 Heinrich Ellermann Verlag, Kinder- und Jugendbuch-Verlag aus Hamburg
 Ehlermann
 Ellerman